Может означать:
 Коммунар (посёлок, Харьковский район) - с 2016 Новый Коротич, Коротичанский сельский совет.
 Коммунар (село, Харьковский район) - с 2016 Котляры, Котляровский сельский совет.